Chase County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Chase County, Kansas 
 Chase County, Nebraska